Merz kan syfta på:

 Merz, brittisk musiker
 Merz, konstform
 Merz, tidskrift
 Merz, kollageteknik
 Friedrich Merz, tysk politiker